David Lean (1908–1991) Oscar-díjas angol filmrendező, producer, forgatókönyvíró, vágó
 David Lean (1935) olimpiai ezüstérmes ausztrál atléta, gátfutó